Айхенберг () — немецкая фамилия и топоним.

Топоним 
 Айхенберг (Йена) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Айхенберг (Форарльберг) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.
 Айхенберг (Хильдбургхаузен) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.

Персоналии 
 Айхенберг, Фриц (1901—1990) — американский гравёр немецкого происхождения.